Miejscowości w USA:
 Fincastle – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Fincastle – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Botetourt
 Fincastle – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Campbell